UA — аббревиатура, может означать:
 UA — ISO-код Украины.
 .ua — национальный домен верхнего уровня для Украины.
 User agent — клиентское приложение, использующее определённый сетевой протокол.
 United Airlines — американская авиакомпания.
 United Artists
 UA-IX — украинская точка обмена интернет-трафиком.
 UA-Футбол — украинский спортивный портал.

См. также 
 Уа (значения)